

Решетникова — присілок, Ісетський район, Тюменська область
 Решетникова — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область